Кузьмич (також Кузьміч, Кузміч) — прізвище, поширене, в основному, на теренах Росії, України та Білорусі, походить від імені Кузьма.

Найвідоміші носії прізвища 
 Кузміч Михайло Сергійович (1982) — російський саночник.
 Кузьмич Володимир Савич (1904—1943) — український прозаїк.
 Кузьмич Олександр Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Кузьмич Олександр Петрович (1806—1868) – письменник
 Кузьміч Антон Савич (1908—1989) — російський чиновник.
 Кузьміч Артем Геннадійович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Кузьміч Констянтин Павлович (1846—1906) — російський віце-адмірал.
 Кузьміч Миколай Петрович (1950) — білоруський художник, золотар. Заслужений діяч мистецтв Республіки Білорусь.
 Кузьміч Михайло Степанович (1920—1989) — російський і радянський спортсмен, тренер.

Примітки 

Білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища